São Pedro do Turvo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Pedro do Turvo (ort), São Paulo, 
 São Pedro do Turvo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar